Râul Râușorul se poate referi la:

 Râușorul - afluent al Râului Târgului
 Râușorul - afluent al râului Băiașu